„Crucible“ (на български: Инструментална стомана (прен.: Тежко изпитание)) е втори студиен албум на хевиметъл групата на Роб Халфорд, кръстена Halford. Албумът е издаден през 2002 година.

След положителните акламации, с които е посрещнат дебютният албум „Resurrection“ (2000), с второто си произведение групата продължава линията на модерно звучаща хевиметъл стилистика, налагайки се като едно от най-добрите формирования на метъл и рок сцената от началото на 2000-те.

Специализираната авторитетна интернет музикална медия „Allmusic.com“ определя „Crucible“ като: „...още един класически метъл албум от следващо поколение.“

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Патрик Лахмън – китари
 Майк Клашчак – китари
 Рей Райндо – бас
 Боби Ярзомбек – барабани

Допълнителен персонал 
 Рой Зи – китара

Песни

Бележки

Външни препратки 
  HalfordMusic.com

Албуми на Халфорд
Музикални албуми от 2002 година